Die Tour der neuseeländischen Cricket-Nationalmannschaft nach Pakistan  in der Saison 2022/23 fand vom 26. Dezember 2022 bis zum 13. Januar 2023 statt. Die internationale Cricket-Tour war Bestandteil der Internationalen Cricket-Saison 2022/23 und umfasste zwei Tests und  drei ODIs. Die Tests waren Bestandteil der ICC World Test Championship 2021–2023 und die ODIs Bestandteil der ICC Cricket World Cup Super League 2020–2023. Die Test-Serie endete 0–0, während Neuseeland die ODI-Serie 2–1 gewinnen konnte.

Vorgeschichte 
Pakistan spielte zuvor eine Tour gegen England, Neuseeland gegen Indien. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften bei einer Tour fand in der Saison 2020/21 in Neuseeland statt.

Stadien 

Die folgenden Stadien wurden für die Tour als Austragungsort vorgesehen. Ursprünglich war es geplant den zweiten Test in Multan auszutragen, was jedoch auf Grund der dortigen Wetterbedingungen kurz vor der Tour nach Karachi verlegt wurde.

Kaderlisten 
Neuseeland benannte seinen Test-Kader am 15. Dezember und seinen ODI-Kader am 18. Dezember 2022. Pakistan benannte seinen Test-Kader am 21. Dezember 2022 und seinen ODI-Kader am 5. Januar 2023.

Tests

Erster Test in Karachi 

Pakistan gewann den Münzwurf und entschied sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Für sie konnte Eröffnungs-Batter Imam-ul-Haq zusammen mit Babar Azam eine Partnerschaft bilden. Imam-ul-Haq schied nach 24 Runs aus und an der Seite von Azam erzielte Saud Shakeel 22 und Sarfaraz Ahmed 86 Runs, bevor er Agha Salman als Partner fand. Kurz darauf endete der Tag beim Stand von 317/5. Am zweiten Tag schied Azam früh nach einem Century 161 Runs aus 280 Bällen aus. Salman hingegen konnte ebenfalls ein Century über 103 Runs aus 155 Bällen erzielen, wobei seine Partner jeweils kaum etwas beitragen konnten. Er verlor das letzte Wicket, nachdem Pakistan 438 Runs erreicht hatte. Bester neuseeländischer Bowler war Tim Southee mit 3 Wickets für 69 Runs. Für Neuseeland etablierten sich die Eröffnungs-Batter Tom Latham und Devon Conway und konnten ohne Wicket-Verlust den Tag beim Stand von 165/0. Am dritten Tag begann damit, dass drei pakistanische Spieler zunächst auf Grund von Grippe-Symptomen nicht an der Morgen-Session teilnehmen konnten. Conway schied nach einem Fifty über 92 Runs aus und wurde durch Kane Williamson ersetzt. Latham schied nach einem Century über 113 Runs aus 191 Bällen aus und an der Seite von Williamson erzielte Henry Nicholls 22, Daryl Mitchell 42 und Tom Blundell 47 Runs. Daraufhin endete der Tag beim Stand von 440/6. Am vierten Tag konnte sich Ish Sodhi an der Seite von Williamson etablieren und verlor nach einem Fifty über 65 Runs sein Wicket. Williamson deklarierte das Innings nachdem er ein Double-Century über 200* Runs aus 395 Bällen erreichte und Neuseeland einen Vorsprung von 174 Runs hatte. Beste pakistanische Bowler waren Abrar Ahmed mit 5 Wickets für 205 Runs und Nauman Ali mit 3 Wickets für 185 Runs. Für Pakistan etablierte sich Eröffnungs-Batter Imam-ul-Haq und an seiner Seite erzielten Abdullah Shafique 17 und Shan Masood 10 Runs, bevor der Tag beim Stand von 77/2 endete. Am fünften Tag gelangen Babar Azam 14 und Sarfaraz Ahmed 53 Runs, bevor Imam-ul-Haq nach einem Half-Century über 96  Runs ausschied. Daraufhin bildeten Saud Shakeel und Mohammad Wasim eine Partnerschaft. Wasim schied nach 43 Runs aus und als Shakeel ein Fifty über 55* Runs erreicht hatte deklarierte babar Azam überraschend das Innings. Neuseeland hatte damit eine Vorgabe von 138 Runs. Bester neuseeländischer Bowler war Ish Sodhi mit 6 Wickets für 86 Runs. Für Neuseeland konnte die Partnerschaft zwischen Devon Conway (18* Runs) und Tom Latham (35* Runs) einen Weg einschlagen, die das Einholen der Vorgabe als möglich erschienen ließ, jedoch musste das Spiel vorzeitig wegen schlechter Lichtverhältnisse abgebrochen werden und endete so mit einem Remis. Das pakistanische Wicket erzielte Abrar Ahmed. Als Spieler des Spiels wurde Kane Williamson ausgezeichnet.

Zweiter Test in Karachi 

Neuseeland gewann den Münzwurf und entschied sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Für sie begannen Eröffnungs-Batter Tom Latham und Devon Conway. Latham schied nach einem Fifty über 71 Runs aus und wurde durch Kane Williamson ersetzt. Conway erreichte ein Century über 122 Runs aus 191 Bällen, bevor auch er sein Wicket verlor und Williamson nach 36 Runs ausschied. Daraufhin bildete Henry Nicholls zusammen mit Tom Blundell eine Partnerschaft. Nicholls schied nach 26 Runs aus, bevor der Tag beim Stand von 309/6 endete. Am zweiten Tag schied Blundell nach einem Fifty über 51 Runs aus. Daraufhin gelang es der letzten Partnerschaft zwischen Matt Henry und Ajaz Patel noch einmal 104 Runs hinzuzufügen und so die Run-Zahl auf 449 Runs zu erhöhen. Die besten pakistanischen Bowler waren Abrar Ahmed mit 4 Wickets für 149 Runs, sowie Naseem Shah mit 3 Wickets für 71 Runs und Agha Salman mit 3 Wickets für 75 Runs. Für Pakistan begannen Abdullah Shafique und Imam-ul-Haq. Shafique schied nach 19 Runs aus und an der Seite von Imam-ul-Haq erreichten Shan Masood 20 und Babar Azam 24 Runs. Daraufhin fand er Saud Shakeel und beendete den Tag beim Stand von 154/3. Am dritten Tag schied Imam-ul-Haq nach einem Fifty über 83 Runs aus und wurde durch Sarfaraz Ahmed gefolgt. Nachdem dieser 78 Runs erreichte konnte Agha Salman 41 Runs erzielen, bevor der Tag beim Stand von 407/9 endete. Am vierten Tag endete das Innings mit einem Rückstand von 41 Runs, nachdem Shakeel ein Century über 125* Runs aus 341 Bällen erreicht hatte. Beste neuseeländische Bowler waren Ajax Patel mit 3 Wickets für 88 Runs und Ish Sodhi mit 3 Wickets für 95 Runs. In ihren zweiten innings bildeten Eröffnungs-Batter Tom Latham und der dritte Schlagmann Kane Williamson eine Partnerschaft. Latham schied nach einem Fifty über 62 Runs aus und kurz darauf Williamson mit 41 Runs. Ihnen folgte Tom Blundell und Michael Bracewell. Nachdem Blundell nach 74 Runs ausschied deklarierte Neuseeland das Innings als Bracewell ebenfalls 74* Runs erreicht hatte. Damit gaben sie der pakistanischen Mannschaft eine Vorgabe von 319 Runs. Je eines der pakistanischen Wickets wurde von fünf verschiedenen Bowlern erzielt. Bis zum Ende des Tages verlor Pakistan noch zwei Wickets und erreichte den Stand von 0/2. Am fünften Tag bildete Eröffnungs-Batter Imam-ul-Haq zusammen mit dem vierten Schlagmann Shan Masood eine Partnerschaft. Imam-ul-Haq schied nach 12 Runs aus und an der Seite von Masood erreichte Babar Azam 27 Runs. Nachdem Masood nach 35 Runs ausschied bildeten Sarfaraz Ahmed und Saud Shakeel eine Partnerschaft. Shakeel verlor sein Wicket nach 32 Runs und nachdem Agha Salman nach 30 Runs ausschied musste auch Ahmed nach einem Century über 118 Runs aus 176 Bällen sein Wicket abgeben. Zu diesem Zeitpunkt durfte Neuseeland auf Grund der Lichtsverhältnisse nur noch Spin-Bowler einsetzen und Naseem Shah (15* Runs) und Abrar Ahmed (7* Runs) gelang es für das letzte Wicket durchzuhalten bis das Spiel auf Grund der Lichtbedingungen abgebrochen wurde. Bester neuseeländischer Bowler war Michael Bracewell mit 4 Wickets für 75 Runs. Als Spieler des Spiels wurde Sarfaraz Ahmed ausgezeichnet.

One-Day Internationals

Erstes ODI in Karachi 

Pakistan gewann den Münzwurf und entschied sich als Feldmannschaft zu beginnen. Für Neuseeland bildete Eröffnungs-Batter Finn Allen zusammen mit dem dritten Schlagmann Kane Williamson eine erste Partnerschaft. Allen schied nach 29 Runs aus und wurde durch Daryl Mitchell ersetzt. Nachdem Williamson nach 26 Runs sein Wicket verlor kam Tom Latham ins Spiel. Mitchell schied dann nach 36 und Latham nach 42 Runs aus. Ihnen folgte die Partnerschaft zwischen Glenn Phillips und Michael Bracewell. Phillips erreichte dann 37 und Bracewell 43 Runs, bevor Mitchell Santner mit 21 Runs und Tim Southee mit 15* Runs die Vorgabe auf 256 Runs erhöhten. Bester pakistanischer Bowler war Naseem Shah mit 5 Wickets für 57 Runs. Für pakistan begannen die Eröffnungs-Batter Fakhar Zaman und Imam-ul-Haq. Imam-ul-Haq schied nach 11 Runs aus und wurde ersetzt durch Babar Azam. Nachdem Zaman ein Fifty über 56 Runs und Azam ein weiteres über 66 Runs erreichte, etablierte sich Mohammad Rizwan. An dessen Seite erreichte Haris Sohail 32 Runs, bevor er mit Agha Salman die Vorgabe im vorletzten Over einholte. Rizwan erzielte dabei 77* Runs und Salman 13* Runs. Bester neuseeländischer Bowler war Michael Bracewell mit 2 Wickets für 44 Runs. Als Spieler des Spiels wurde Naseem Shah ausgezeichnet.

Zweites ODI in Karachi 

Neuseeland gewann den Münzwurf und entschied sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Für Neuseeland konnte Eröffnungs-Batter Devon Conway zusammen mit dem dritten Schlagmann Kane Williamson eine Partnerschaft aufbauen. Conway schied nach einem Century über 101 Runs aus 92 Bällen aus, bevor auch Williamson nach einem Fifty über 85 Runs sein Wicket verlor. Von den verbliebenen Battern konnte Mitchell Santner noch 37 Runs erzielen, bevor er das letzte Wicket des Innings verlor. Bester pakistanischer Bowler war Mohammad Nawaz mit 4 Wickets für 38 Runs. Für Pakistan konnte sich Babar Azam etablieren. An seiner Seite erzielte Mohammad Rizwan 28, Agha Salman 25 und Usama Mir 12 Runs, bevor er selbst nach einem Fifty über 79 Runs sein Wicket verlor. Kurz darauf fiel das letzte pakistanische Wicket und Pakistan gelang es nicht die Vorgabe zu gefährden. Beste neuseeländische Bowler waren Tim Southee mit 2 Wickets für 33 Runs und Ish Sodhi mit 2 Wickets für 38 Runs. Als Spieler des Spiels wurde Devon Conway ausgezeichnet.

Drittes ODI in Karachi 

Pakistan gewann den Münzwurf und entschied sich als Schlagmannschaft zu beginnen. Für sie etablierte sich Eröffnungs-Batter Fakhar Zaman und an seiner Seite erzielte Mohammad Rizwan ein Fifty über 77 Runs. Nachdem Zaman nach einem Century über 101 Runs aus 122 Bällen ausschied, bildeten Haris Sohail und Agha Salman eine Partnerschaft. Sohail verlor sein Wicket nach 22 Runs und Salman konnte keinen weiteren Partner finden und schied dann nach 45 Runs selbst aus. Bester neuseeländischer Bowler war Tim Southee mit 3 Wickets für 56 Runs. Neuseeland begann mit den Eröffnungs-Battern Finn Allen und Devon Conway. Allen schied nach 25 Runs aus und wurde durch Kane Williamson ersetzt. Nachdem Conway nach einem Fifty über 52 Runs ausschied erzielte Daryl Mitchell 31 Runs. Kurz darauf schied auch Williamson nach einem Fifty über 53 Runs aus. Tom Latham erreichte dann 16 Runs, bevor Glenn Phillips und Mitchell Santner eine Partnerschaft bildeten. Santner verlor sein Wicket nach 15 Runs, während Phillips die Vorgabe nach einem Half-Century über 63* Runs einholen konnte. Beste pakistanische Bowler waren Mohammad Wasim mit 2 Wickets für 35 Runs und Agha Salman mit 2 Wickets für 42 Runs. Als Spieler des Spiels wurde Glenn Phillips ausgezeichnet.

Auszeichnungen

Player of the Series 
Als Player of the Series wurden der folgende Spieler ausgezeichnet.

Player of the Match 
Als Player of the Match wurden die folgenden Spieler ausgezeichnet.

Weblinks 
 Die Serie auf Cricinfo

Einzelnachweise 

Internationale Cricket-Saison 2022/23
Tour der neuseeländischen Cricket-Nationalmannschaft gegen Pakistan